Конрад I может относиться к следующим монархам:
 Конрад I — бургграф Нюрнберга.
 Конрад I — герцог Баварии в 1049—1053 годах.
 Конрад I — герцог Каринтии в 1004—1011 годах.
 Конрад I — герцог Лотарингии в 944—953 годах.
 Конрад I — герцог Швабии в 983—997 годах.
 Конрад I (ок. 1040—1086) — граф Люксембурга в 1059—1086 годах.
 Конрад I (ум. 1367) — граф Ольденбурга с 1324 года.
 Конрад I — король Бургундии в 937—993 годах.
 Конрад I — король Германии в 911—918 годах.
 Конрад I (ок. 1240—1304) — маркграф Бранденбурга из династии Асканиев.
 Конрад I — граф Вюртемберга в 1089—1122 годах.
 Конрад I — князь Чехии в 1092 году.
 Конрад I Глоговский
 Конрад I Мазовецкий — князь Мазовии в 1200—1243 годах, великий князь Краковский в 1229—1232, 1241—1243 годах.
 Конрад I Старый — граф Осера.
 Конрад I — король Сицилии в 1250—1254 годах.
 Конрад I (1090—1152) — герцог Церинген, один из основателей города Фрайбурга.
 Конрад I (ум. 1159) — первый герцог Меранский с 1153 года, граф Дахау (под именем Конрад II) с 1152 по 1156 годы.